Berenguer II d'Itàlia o Berenguer d'Ivrea (900-966), marcgravi d'Ivrea (928-941) i rei d'Itàlia (950-961)
 Berenguer II de Nèustria, comte de Bayeux i marquès de Nèustria (886-896)
 Berenguer II de Palou o Berenguer de Palou II, bisbe de Barcelona (1212-1241)
 Berenguer II de Saguàrdia, vescomte de Barcelona (1158-1208)

Altres:
 Ramon Berenguer II dit el “Cap d'Estopes” (1053-1082), comte de Barcelona, Girona, Osona, Carcassona i Rasès (1076-1082)
 Berenguer Ramon II dit “el Fratricida” (1053-1093), comte de Barcelona, Girona, Osona, Carcassona i Rasès (1076-1097)